Southern Idaho Timber Protective Association Buildings bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Southern Idaho Timber Protective Association Buildings (McCall, Idaho), NRHP-ID: 90000680
 Southern Idaho Timber Protective Association Buildings (Smiths Ferry, Idaho), NRHP-ID: 90000681